Deux navires de la Royal Navy portent le nom de HMS Garth :
 le  était un dragueur de mines de la classe Hunt lancé en 1917 et vendu en 1923 ;
 le  était un destroyer de la classe Hunt lancé en 1940 et mis au rebut en 1958.

Garth